Crux – nome latino della costellazione Croce del Sud
 Crux – giornale on line 
 CRUX Linux – distribuzione Linux